Ácido toluico são os três isômeros do ácido (metilfenil)metanoico, ou seja um xileno em que um dos metilos foi triplamente oxidado a carboxila.

São:

Desambiguação